Francesco Cattanei (1931-1993) – politico e avvocato italiano
 Giovanni Cattanei (...-2005) – sociologo italiano
 Vannozza Cattanei, soprannome di Giovanna Cattanei (1442-1518) – nobildonna italiana

Pagine correlate 
 Cattaneo